El término trayectoria puede tener distintos significados según el contexto:

Física:
 La trayectoria física, conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo en movimiento.
 Trayectoria óptica
 Trayectoria balistica
 Trayectoria terrestre, es el camino en la superficie de la Tierra directamente debajo de una aeronave o satélite.

Otros:
 La trayectoria bursátil, conjunto de los valores que toma la bolsa en un lapso determinado.
 La trayectoria personal, conjunto de situaciones que ha vivido una persona.